Oostelijke grijskeelbuulbuul
 Westelijke grijskeelbuulbuul